«Миллион» () — французская музыкальная комедия 1931 года.

Сюжет 

Парижского художника Мишеля преследует целая армия кредиторов — мясник, бакалейщик, домовладелец и многие другие. Вдобавок к этим неприятностям невеста Мишеля по имени Беатрис застает его в объятьях натурщицы. Когда Мишель узнает, что нежданно-негаданно выиграл в лотерею миллион, оказывается, что Беатрис отдала его старый пиджак с заветным билетом в кармане какому-то бродяге.

Бродяга в свою очередь продает пиджак известному оперному певцу, которому он понадобился для роли. На протяжении всего фильма герои, постоянно попадая в комические ситуации, пытаются разыскать злосчастный пиджак и получить-таки миллион.

В ролях 
 Аннабелла — Беатрис
 Рене Лефевр — Мишель

Ссылки 
 О фильме на Nytimes.com 
 Кадры из фильма

Чёрно-белые кинокомедии
Фильмы Рене Клера
Чёрно-белые фильмы Франции
Музыкальные фильмы Франции
Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1931 года
Фильмы Франции 1931 года
Экранизации пьес
Фильмы о художниках